Roberto Pucci – cardinale italiano
Roberto Pucci – militare e imprenditore italiano
Roberto Pucci – politico italiano
Roberto Pucci – pittore
Orazio Roberto Pucci – nobile italiano